Александра Андреевна Пермякова () — советская и российская артистка, с 1995 года — художественный руководитель хора имени М. Е. Пятницкого.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999), заслуженная артистка Республики Мордовия, народная артистка России (2007), заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (2017). Почётный профессор Российского института театрального искусства имени Луначарского. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019). В 2011—2018 годах — член совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Биография 
Александра Андреевна Пермякова родилась 17 октября 1949 года в селе Первая Питерка Тамбовской области. Окончила курс обучения на факультете режиссёров эстрады Российского Государственного Института Театрального Искусства.

Свою творческую деятельность начала в 1971 году как рядовая артистка, а впоследствии — как солистка хора имени М. Е. Пятницкого. В 1989 году возглавила этот коллектив в качестве директора, а с 1995 года и по сей день является его художественным руководителем.

В тяжёлые для коллектива годы — в период конца 80-х и 90-х годов — Пермякова благодаря своим организаторским и творческим способностям смогла не только сохранить хор, но и вывести его на новый качественный уровень.

Помимо своей основной деятельности Александра Андреевна является режиссёром-постановщиком различных праздников, фестивалей, акций и церемоний. Она проводит огромную педагогическую деятельность: проводит мастер-классы для руководителей, артистов, творческих коллективов и студентов театральных вузов. Она внесла большой вклад в развитие культурного взаимодействия и сотрудничествами между народами России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

В 2018 году являлась доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (4 октября 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Почёта (2 марта 2011 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и сохранение традиций русского народного искусства.
 Народная артистка Российской Федерации (6 августа 2007 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (22 ноября 1999 года) — за заслуги в области искусства.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (23 ноября 1993 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженная артистка Республика Мордовия.
 Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (21 сентября 2017 года) — за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд.
 Премия Правительства Российской Федерации 2009 года в области культуры — за создание концертной программы «Россия - Родина моя».

Примечания

Ссылки 
 Александра Пермякова: «Хор спасла Людмила Зыкина»
 Александра Пермякова: «У нас лучшие певческие силы страны»

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа‎
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Персоналии:Хор Пятницкого
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Заслуженные артисты Мордовии